Бросок в прыжке () - бросок по кольцу в баскетболе, осуществляемый игроком в верхней фазе статического вертикального прыжка. Выполняется, как правило, из-за пределов трёхсекундной зоны. Баскетболист выполняет резкий прыжок вверх вместе с выносом мяча над головой и, разгибая локтевой и кистевой сустав бросковой руки, направляет его в кольцо. При этом вторая рука поддерживает мяч сбоку, но в броске не участвует. Прыжок выполняется для того, чтобы бросок было сложнее накрыть. Иногда, чтобы избежать блок-шота, приходится совершать бросок с отклонением.

Первые броски в прыжке относят к 1930-м годам, но мнения людей о том, кто был первооткрывателем этого баскетбольного элемента, расходятся. В профессиональном баскетболе более половины атак заканчивается броском в прыжке. Стоит отметить, что бросок в прыжке считался главным оружием легендарного баскетболиста Майкла Джордана.

Поскольку защитнику, чтобы помешать броску в прыжке, также приходится выпрыгивать, нападающий может обмануть его и заставить прыгнуть в ненужный момент, сделав финт на бросок. Это даст возможность игроку с мячом легко обыграть своего оппонента, либо попытаться заработать право на штрафные броски: если защитник, приземляясь, заденет игрока с мячом, имитирующего бросок, то получит персональный фол.

Примечания

Ссылки 

Баскетбольные термины